Jean Le Maingre (zm. 1367) – marszałek Francji
 Jean Le Maingre (1366–1421) – marszałek Francji